Salas de Baura (en francès Salles-Mongiscard) és un municipi francès situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Cantó d'Ortès